Михал Крчмарж:
 Крчмарж, Михал (род. 1991) — чешский биатлонист.
  (род. 1990) — чешский артист балета.